top modelka – kobieta demonstrująca stroje podczas pokazów mody
 Top modelka – powieść Meg Cabot